Caius este o formă de scriere a prenumelui latin Gaius (și invers). G și C nu sunt exclusive în latină și pronunțarea corectă este în dezbatere.

Persoane
Caius (scriitor), scriitor creștin
Caius de Milano, episcop de Milano din secolul al III-lea
Caius Brediceanu, politician român
Caius Gabriel Cibber, sculptor
Caius Iacob, matematician român
Caius Lungu, fotbalist român
Caius of Korea, misionar catolic
Caius Welcker, fotbalist
John Caius, fizician și co-fondator al Gonville and Caius College
Papa Caius

Altele
Gonville and Caius College, Cambridge
Caius Boat Club
Gonville & Caius A.F.C.
Caius Choirbook

Prenume masculine românești